

Carriera

Club
Dopo aver per anni fatto il portiere di riserva in diversi club minori inglesi, torna nella squadra locale del Vaduz, militante però nei campionati svizzeri.

Nazionale
Ha debuttato con la propria nazionale nel 2008.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Eschen/Mauren: 2011-2012
Vaduz: 2018-2019, 2021-2022

Bournemouth: 2014-2015

Note

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale liechtensteinese